Joe DiMaggio – giocatore di baseball statunitense (1914-1999)
John DiMaggio – attore e doppiatore statunitense (1968–)
3767 DiMaggio – asteroide della fascia principale